Horam steht für:

 Horam (East Sussex), englische Gemeinde im Wealden District
 Horam (König), Herrscher von Geser zur Zeit Josuas
 John Horam, Baron Horam (* 1939), britischer Politiker, Mitglied des House of Lords